Heuchelheim ist der Name folgender Orte:

 Heuchelheim an der Lahn, Gemeinde im Landkreis Gießen, Hessen
 Heuchelheim bei Frankenthal, Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Heuchelheim (Schlüsselfeld), Ortsteil der Stadt Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg, Bayern
 Heuchelheim (Bad Homburg vor der Höhe), mittelalterliche Wüstung bei Bad Homburg vor der Höhe im Hochtaunuskreis, Hessen
 Heuchelheim (Amöneburg), Wüstung bei Amöneburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Heuchelheim (Reichelsheim), Ortsteil der Stadt Reichelsheim im Wetteraukreis, Hessen
 Heuchelheim (Elbtal), Ortsteil der Gemeinde Elbtal im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Heuchelheim (Heuchelheim-Klingen), Ortsteil der Gemeinde Heuchelheim-Klingen im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Heichelheim